Frankreich signifie France en allemand et peut faire référence à : 

 Frankreich erleben, magazine de langue allemande exclusivement consacré à la France, créé en 2005.
 Frankreich Frankreich, chanson du groupe Bläck Fööss sortie en 1985
 La Brigade Frankreich, brigade d'infanterie motorisée de la Waffen-SS composée en grande partie de Français.